Sezon (2000) był 56. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 8 kwietnia 2000 i trwały do 8 października 2000. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Thorstein Helstad, który w barwach klubu SK Brann strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 25 października 2001Sogndal IL - Vålerenga Fotball 1-1
 30 października 2001Vålerenga Fotball - Sogndal IL 2-2

Do I ligi awansował zespół Sogndal IL dzięki większą licza goli strzelonych na wyjeździe.

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2000 w piłce nożnej
2000 w Norwegii